Красная Вода —  дорожная связка О Руж
 Красная Вода — деревня в Себежском районе Псковской области России, Мостищенская волость